Lilith steht für:
 Lilith, Göttin der sumerischen Mythologie
 Lilith (Vorname), ein weiblicher Vorname, siehe dort zu Namensträgerinnen
 Lilith (Film), US-amerikanisches Filmdrama, 1964
 Lilith (Roman), Roman von George MacDonald, 1895
 Lilith (Computersystem), im Jahr 1980 entwickeltes Computersystem 
 Lilith (Astrologie), spezieller Punkt der Mondbahn 
 (1181) Lilith, Asteroid